PKN steht als Abkürzung für:

 Pecha Kucha Nights, Präsentationsform für die Vortragstechnik Pecha Kucha
 Pertti Kurikan Nimipäivät, finnische Punkband
 Polski Komitet Normalizacyjny, polnisches Normungsorganisation
 Polski Koncern Naftowy, siehe PKN Orlen, polnisches Mineralölunternehmen
 Protestantse Kerk in Nederland, siehe Protestantische Kirche in den Niederlanden

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Koniński in der Woiwodschaft Großpolen

Abkürzung